Ева Бірнерова і Олександра Панова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Тімеа Бабош і Менді Мінелла з рахунком 4–6, 3–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw

Copa Colsanitas, парний розряд
2013